Vuk Ra­do­vić (1993. február 28. –) montenegrói labdarúgó, jelenleg az FK Mladost Podgorica kapusa.

Pályafutása

Jegyzetek

Források 

Montenegrói labdarúgók
A Mladost Podgorica labdarúgói
Labdarúgókapusok
1993-ban született személyek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek